El nombre de Basílica del Corazón de María, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como basílicas en honor al Inmaculado Corazón de María

Basílicas

en Chile 
 Basílica del Corazón de María, templo católico en Antofagasta.
 Basílica del Corazón de María, templo católico en Santiago.